

Persone 
 Antonio Bellotti (1952-1971) – poliziotto italiano
 Biagio Bellotti (1714-1789) – artista italiano
 Claudio Bellotti – politico italiano
 Cristoforo Bellotti (1823-1919) – ittiologo italiano
 Dina Bellotti (1911-2003) – pittrice italiana
 Fabio Bellotti (1972) – ex calciatore italiano,
 Felice Bellotti (1786-1858) – scrittore e traduttore italiano
 Francesco Bellotti (1869-1949) – generale italiano
 Francesco Bellotti (1979) – ciclista italiano
 Gino Bellotti (...-...) – calciatore italiano
 Giovanni Battista Bellotti – pittore italiano
 Italo Bellotti (1917-2007) – politico italiano
 Luca Bellotti (1957) – politico italiano
 Luigi Bellotti Bon (1820-1883) – attore e patriota italiano
 Luigi Bellotti o Belotti (1892-1965) – storico dell'arte e insegnante italiano
 Marco Bellotti (1979) – chitarrista e cantautore italiano
 Pietro Bellotti (1867-1950) – politico, sindacalista e antifascista italiano
 Riccardo Bellotti (1991) – tennista italiano
 Stefano Bellotti, noto con lo pseudonimo di Cisco (1968) – cantautore italiano

Altro 
 Bellotti – cognome italiano
 Bellotti – località nella valle dello Schener, comune di Lamon, provincia di Belluno
 Casa Bellotti – edificio storico di Milano
 Ghiozzo di Bellotti (Gobius ater) – pesce di mare, appartenente alla famiglia Gobiidae
 Hemigrammus bellottii – pesce d'acqua dolce, appartenente alla famiglia Characidae

Pagine correlate 
 Belotti